Tecumseh Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tecumseh Historic District (Tecumseh, Michigan), NRHP-ID 84001796
 Tecumseh Historic District (Tecumseh, Nebraska), NRHP-ID 75001095